Kárpáti Károly (1851–1921) irodalomtörténész, bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár
 Kárpáti Károly (1906–1996) olimpiai bajnok birkózó, edző, szakíró, sportvezető